Антигво Морелос има више значења:

 Општина Антигво Морелос (Тамаулипас), општина у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Антигво Морелос (Антигво Морелос, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику